Э́велин ():
 Эвелин — женское имя.
 (503) Эвелин — астероид, открытый в 1903 году.
 Эвелин — художественный фильм 2002 года.
 Эвелин, Джудит (1913—1967) — американская актриса.

См. также 
 Ивлин